Sartain ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Sartain (1841–1927), US-amerikanische Malerin, Grafikerin und Kunstpädagogin
 Gailard Sartain (* 1946), amerikanischer Schauspieler
 James Peter Sartain (* 1952), Erzbischof von Seattle